Martinsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Martinsson 9 045
 Martinson 171
 Marthinsson 37
 Marthinson 8
 Marthinzon 2
 Martenson 2

Tillsammans med 5 personer som stavar sitt namn på andra sätt blir detta 9 270 personer, vilket ger namnet plats nummer 90 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Martins son.

Personer med efternamnet Martinsson eller varianter av detta namn
 Anders Martinsson (1930–1983), paleontolog
 Anders Martinsson (kyrkomålare), kyrkomålare under 1500-talet

 Barbro Martinsson (född 1935), längdskidåkare
 Bo Martinsson (1922–1999), advokat och politiker
 Börje Martinsson (född 1931), konstnär

 Cassandra Martinsson (född 1995), basketspelare

 Eric Martinsson (född 1992), ishockeyspelare
 Erik Martinsson (född 1996), kortdistanslöpare

 Fredrik Martinsson (född 1997), fotbollsspelare

 Gunnar Martinsson (1924–2012), landskapsarkitekt

 Harry Martinson (1904–1978), författare
 Helena Martinsson (född 1969), operasångerska
 Herman Martinsson (1834–1915), skådespelare och frälsningsofficer

 Indrek Martinson (1937–2009), estnisk-svensk fysiker

 Jörgen Martinsson (född 1935), skulptör och målare

 Katarina Martinson (född 1981), näringslivsperson

 Linnéa Martinsson (född 1988), artist känd som Lune 
 Leslie H. Martinson (1915–2016), amerikansk regissör

 Martin Martinsson (1913–1998), traditionell sångare
 Mattias Martinsson; flera personer
 Mattias Martinson (lovsångsledare) (född 1971)
 Mattias Martinson (teolog) (född 1970), teolog och professor
 Mikael Martinsson (född 1966), fotbollsspelare
 Mikael Martinsson (backhoppare) (född 1968), backhoppare

 Moa Martinson (1890–1964), författare

 Patrik Martinsson (född 1967), skådespelare, sångare och musikalartist

 Roland Poirier Martinsson (född 1962), författare, debattör och filosof
 Rolf Martinsson (född 1956), tonsättare

 Serge-Junior Martinsson Ngouali (född 1992), svensk fotbollsspelare
 Sonja Martinsson (1934–2013), sångare och låtskrivare, medlem av Göingeflickorna
 Sven Martinson (1930–2015), författare

 Thomas Martinson (född 1949), brottmålsadvokat
 Tommy Martinsson (född 1956), professor i cancergenetik

 Örjan Martinsson (1936–1997), fotbollsspelare

Fiktiva gestalter
 Rebecka Martinsson, advokat i svensk TV-serie

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn